Farneta ima više značenja:
 Farneta, Arezzo
 Farneta, Cosenza
 Farneta, Frosinone
 Farneta, Modena